Der Begriff Sphinxstele wird verwendet für:

 Sphinxstele des Thutmosis IV.
 Große Sphinxstele des Amenophis II.